Mužská čtyřhra National Bank Open 2021 probíhala v první polovině srpna 2021. Do deblové soutěže torontského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, který se před začátkem turnaje odhlásil.

Vítězem se stal třetí nasazený americko-britský pár Rajeev Ram a Joe Salisbury, který ve finále za 83 minut zdolal nejvýše nasazenou dvojici Chorvatů Nikolu Mektiće a Mate Pavić. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali čtvrtý společný titul, ale první od Australian Open 2020. Chorvatům oplatili čtyři porážky  z probíhající sezóny, včetně finálové prohry z Rome Masters 2021. Raam vybojoval jednadvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour, pro Salisburyho to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (finále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (vítězové)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2. kolo)
  John Peers /  Filip Polášek (1. kolo)
  Tim Pütz /  Michael Venus (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Ivan Dodig (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

National Bank Open 2021